Bei Verlängerung(en) im Sport kann es sich um
* Spielzeitverlängerung u. a. bei den Sportarten: 
 Overtime (Basketball)
 Verlängerung (Billard)
 Overtime (Eishockey)
 Verlängerung (Fußball)
handeln.